Termin POK ima više značenja.

 Pantoat kinaza, enzim
 Azad Kashmir